Le tournoi de Birmingham est un tournoi de tennis professionnel.  L'édition féminine 2016, classée en catégorie Premier, se dispute du 13 au .

Madison Keys remporte le simple dames. En finale, elle bat Barbora Strýcová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Birmingham
 Saison 2016 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2016
Birmingham
Tennis en Angleterre en 2016
Tennis en juin 2016